Mayr-Melnhof bezeichnet:

 Mayr-Melnhof (Familie), eine österreichische Unternehmerfamilie
 Mayr-Melnhof Holz Holding, eine Gruppe von Industrieunternehmen, die sich mit der industriellen Verarbeitung von Holz und dem Verkauf von Holz und Holzprodukten beschäftigt
 Mayr-Melnhof Karton, ein österreichischer Hersteller von Karton und Faltschachteln

 den Familiennamen von
 Friedrich Mayr-Melnhof (1924–2020), österreichischer Politiker (ÖVP), Landesrat
 Nikolaus Mayr-Melnhof (* 1978), österreichischer Autorennfahrer